Az 1948–1949-es BAA-szezon a BAA (Basketball Association of America) által kiírt kosárlabdaliga 3. szezonja volt. A győztes a Minneapolis Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Washington Capitols ellen.

Négy csapat csatlakozott a ligához, a (Fort Wayne Pistons, az Indianapolis Jets, a Minneapolis Lakers és a Rochester Royals. A csapatok száma ezzel 12-re nőtt.

Alapszakasz

Rájátszás

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba